Annie Montgomerie Martin (1841–1918) – australijska nauczycielka i dyrektorka
 Annie B. Martin (1920–2012) – amerykańska działaczka społeczna
 Annie Martin (ur. 1957) – kanadyjska artystka audiowizualna
 Annie Martin (ur. 1981) – kanadyjska siatkarka plażowa